Los términos diván, Divan, Diwan o Dewan tienen un origen persa (dîvân o dêwân (دیوان)), y pueden referirse a:

Mobiliario
 Diván, un mueble de origen asiático;

Literatura
 diván, una colección de poemas islámicos persas, árabes o urdus;
 Diván de Oriente y Occidente, última de las antologías importantes elaboradas por Johann Wolfgang von Goethe;

Música
 West-Eastern Divan Orchestra, un proyecto ideado por el músico judío Daniel Barenboim y el filósofo libanés Edward Said en 1999;
 disco Diwân, disco de 1998 del artista franco-argelino Rachid Taha;

Política
 Diván, un alto cuerpo gubernamental en muchos estados islámicos;

Biología
 Divana, un género de lepidópteros perteneciente a la familia Castniidae;

Lingüística y onomástica
 Diwani, una variedad caligráfica del árabe, con un estilo en cursiva;
 Diwan, una palabra en idioma joloano que significa "código de leyes", basado en el Corán;
 Diwan, palabra bretona que significa "germinación". 
 Divan, un nombre masculino, muy popular en Sudáfrica;

En la cultura popular 
 Diwan, antagonista secundario en la serie animada de televisión Skyland.

Enlaces externos